Uefa Women's Cup 2005/2006 vanns av Frankfurt från Tyskland efter finalseger mot Turbine Potsdam, också från Tyskland. Båda lagen kämpade för att ta sin andra finalseger i turneringen.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 2005/2006 på Uefas webbplats
 Resultat från UEFA Women's Cup på RSSSF

2005/2006
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005 i Europa
2006 i Europa